Shkodrov
 4364 Shkodrov, asteroide della fascia principale
 Vladimir Georgiev Shkodrov